Kitambala ist der Familienname folgender Personen:
 Cyrille Mubiala Kitambala (* 1974), Fußballspieler der DR Kongo
 Lynel Kitambala (* 1988), französischer Fußballspieler